Василий Мазур:
 Мазур, Василий Александрович (род. 1972) — белорусский футболист.
 Мазур, Василий Николаевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Мазур, Василий Степанович (род. 1955) — советский актёр театра и кино.